Осепян () — армянская фамилия. Образована от имени Осеп, армянского варианта христианского мужского имени Иосиф, которое имеет древнееврейское происхождение и переводится как «божья награда». Другое прочтение фамилии — Овсепян.

Иноязычные аналоги 
 
  (Джозеф)
  (Йозеф)

Известные носители 
 Осепян, Гайк Александрович (19.01.(по др. данным 19.06.)1891 — 1937) — советский военный деятель, армейский комиссар 2-го ранга (1935), заместитель начальника Главного политического управления Красной Армии.
 Осепян, Левон Григорьевич — депутат Верховного Совета СССР 1 созыва.
 Осепян, Сурен Григорьевич (10.12.1890 — 20.09.1918) — российский революционер и журналист, один из 26 бакинских комиссаров.

См. также 
 Овсепян